RS-274 eller EIA-274 har flere specialiseringer:
 EIA-274-D, tidligere RS-274-D - G-code
 RS-274X - Gerber-fil